Desa Rejomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rejomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 111,28), Jawa Timur, 
 Desa Rejomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 111,46), Jawa Timur, 
 Desa Rejomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 111,96), Jawa Timur, 
 Desa Rejomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 111,65), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar